La Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua de la Generalitat Valenciana fou un departament o conselleria del Consell de la Generalitat valenciana que s'encarregava del disseny i execució de les polítiques relacionades amb agricultura, pesca, alimentació i recursos hídrics. Fou creada el 28 de juny de 1983 com a Conselleria d'Agricultura i Pesca.

L'any 2015 es va fusionar amb la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per formar la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana.

Llista de Consellers

Històric de càrrecs 
 Secretaria Autonòmica d'Agricultura i Desenvolupament Rural:
 Antonio Rodríguez Barberá ( - 6 juliol 2007)

 Direcció General d'Investigació, Desenvolupament i Innovació Agropecuària:
 Eduardo Primo Millo ( - 6 juliol 2007)

 Direcció General de Regadius i Infraestructures Agràries:
 María Isabel Samper Ramos ( - 6 juliol 2007)

 Direcció General de Desenvolupament Rural i Cooperativisme:
 José Ramón Pascual Monzó ( - 6 juliol 2007)

 Direcció General de Pesca i Alimentació:
 José Ferrando Orta ( - 6 juliol 2007)

 Secretaria Autonòmica d'Agricultura, Pesca i Alimentació:
 Vicente Riera Balbastre (6 juliol 2007 - )

 Direcció General de Producció Agrària:
 María Isabel Samper Ramos (6 juliol 2007 - )

 Direcció General d'Empreses Agroalimentàries i Desenvolupament del Medi Rural:
 José Ferrando Orta (6 juliol 2007 - )

 Direcció General de Comercialització: 
 José Ramón Pascual Monzó (6 juliol 2007 - )

 Direcció General d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària:
 Eduardo Primo Millo (6 juliol 2007 - )

 Sotssecretaria:
 Enrique Martí Selva ( - 6 juliol 2007)
 Pilar Amigo Salvi (6 juliol 2007 - )
 Amparo Montoro Blasco ( - 14 desembre 2012)

 Secretaria Autonòmica d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua:
 José Monzonís Salvia ( - 17 febrer 2012)
 Mar Casanova Lloréns (17 febrer 2012 - 14 desembre 2012)

 Direcció General d'Empreses Agroalimentàries i Desenvolupament Rural:
 Marta Valsangiacomo Gil ( - 14 desembre 2012)

 Direcció General de l'Aigua:
 José Alberto Comos Guillem ( - 14 desembre 2012)

 Direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària:
 Amparo Montoro Blasco ( - 14 desembre 2012)

Referències

Enllaços externs 
 

Agricultura, Pesca i Alimentació